meekrappoeder
 Éditions Racine, een Belgische uitgeverij

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Racine (Minnesota)
 Racine (Missouri)
 Racine (Ohio)
 Racine (West Virginia)
 Racine (Wisconsin)

Personen met de achternaam Racine
 Jean Racine, een Franse schrijver
 Louis de Racine, een Franse dichter

Zie ook 
 Racines (doorverwijspagina)